Fascia ima više značenja:
 Fascia, Genoa
 Fascia, Latina